Paracas (ciutat), ciutat portuària de la costa central peruana, capital de l'homònim petit districte
 Cultura Paracas, cultura arqueològica datada entre el 800 aC i el 100 aC a la península homònima del Perú
 Reserva Nacional de Paracas, àrea protegida del Perú